Читашвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Читашвили, Годерази Георгиевич (1931) — советский борец классического стиля.
 Читашвили, Давид Иосифович (1913—1979) — советский грузинский иллюзионист.